El término Feuchtgebiete (en alemán:Humedales )  puede referirse:

a Feuchtgebiete, novela de Charlotte Roche;
a Feuchtgebiete, película de David Wnendt, basada en la novela homónima.